Kettenberg ist eine deutsche Ortsbezeichnung:
 Kettenberg (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Kettenberg (Tittmoning), Ortsteil der Gemeinde Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern, Deutschland
 Kettenberg, Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Okrasin (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen